Petsjatniki is een halte in aanbouw langs de spoorlijn Moskou-Koersk die zal worden bediend door lijn D2 van het stadsgewestelijk net van Moskou. De opening staat gepland voor december 2020, vanaf 2024 zal ook lijn D5 het station aandoen. Het station heeft twee overdekte zijperrons die via een loopbrug zijn verbonden met de stationshal. Deze zal onderdeel worden van een overstappunt tussen de gelijknamige stations aan de Ljoeblinsko-Dmitrovskaja-lijn en de Grote Ringlijn van de Moskouse metro.
Station van de MZD